Знахар (или знахарка) е народен лечител, който обикновено лекува с билки. Знахар може да се отнася и за:

 Знахар – полски роман на Тадеуш Доленга-Мостович
 Знахар – полски филм от 1937 г.
 Знахар – полски филм от 1981 г.